Николай Сергеевич Лебедев:
 Лебедев, Николай Сергеевич (1921—2022) — советский и российский актёр, народный артист Российской Федерации (2018).
 Лебедев, Николай Сергеевич — ленинградский токарь. Герой Социалистического Труда.